Herbe aux ânes est un nom vernaculaire qui peut désigner différentes espèces de plantes en français :

 les Œnothères ou onagres (Oenothera)
 le Chardon aux ânes (Onopordum acanthium)

Flore (nom vernaculaire)